A 2021-es brit Formula–4-bajnokság a sorozat hetedik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon eredetileg április 3-án vette volna kezdetét a Brands Hatch versenypályán és szintén ott ért volna véget október 10-én, azonban a koronavírus-járvány miatt jelentősen megváltozott a versenynaptár összetétele. Az idény végül a Thruxton Circuit pályán indult el május 8-án és az eredetileg tervezett helyszínén fejeződött be október 24-én. Az egyéni bajnokságot Matthew Rees nyerte meg, míg a csapatoknál a JHR Developments diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzés:
 Georgij Dimitrov brit-bulgár versenyző, aki brit licencel versenyzett.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzés:
 Eredetileg Matías Zagazeta nyerte meg a versenyt, azonban utólag egy több másodperces időbüntetést kapott, így Oliver Gray örökölte meg a győzelmet.

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

BritF421
21